BUP bzw. bup steht als Abkürzung für:

 Backup, die Dateinamenserweiterung von Dateien, welche auf DVDs zur Sicherung der IFO-Datei dienen
 Baltic University Programme, ein Netzwerk von Universitäten in der Ostsee-Region
 Berlin University Press, einen deutschen Buchverlag
 Bloku Unidade Popular, ein Parteienbündnis in Osttimor
 BUP (Software), ein quelloffenes Backup-Programm, welches das Git-Packfile-Format verwendet

BUP